Les Deux Gamines est le titre de plusieurs films français :
 Les Deux Gamines, film muet réalisé par Louis Feuillade en 1920 et sorti en 1921 ;
 Les Deux Gamines, film coréalisé par René Hervil et Maurice Champreux en 1936 ;
 Les Deux Gamines, film de Maurice de Canonge sorti en 1951.

Voir aussi